Birkhoff je příjmení, které se vyskytuje v následujících případech:
 George David Birkhoff – americký matematik první poloviny 20. století
 Garrett Birkhoff – americký matematik, syn G. D. Birkhoffa, zabývající se především teoretickou algebrou